Мамонтов, Сергей:
 
 Мамонтов, Сергей Саввич (1867—1915) — русский поэт, драматург, создатель театра.